Affenkopf steht für:
 Affenkopf (Berg), Berg (2627 m) nahe Nauders im Bezirk Landeck, Tirol
 Kurzform für Affenkopfpilz, siehe Igel-Stachelbart